Василий Суриков (1848—1916) — русский живописец.
 Василий Суриков — историко-биографический фильм режиссёра Анатолия Рыбакова.
 Василий Суриков — первый четырёхпалубный речной пассажирский теплоход проекта Q-040A.
 Василий Суриков — тип четырёхпалубных речных теплоходов, проект Q-040A.